Il singolare del torneo di tennis Knoxville Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Martin Verkerk che ha battuto in finale Mardy Fish 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Vince Spadea (quarti di finale)
 Mardy Fish (finale)
 Martin Verkerk (Campione)
 Robby Ginepri (primo turno)

 Jeff Morrison (quarti di finale)
 Brian Vahaly (secondo turno)
 Assente
 Joan Balcells (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Knoxville Challenger 2002